Brach  egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció

Polgármesterek:
2001–2014 Françis Meyre
2014–2020 Didier Phoenix

Demográfia

Látnivalók 
Saint Sébastien templom

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
INSEE
Prefektúrák

Gironde megye települései